FK Rudar Pljevlja (Montenegrijns: ФК Рудар Пљевља) is een Montenegrijnse voetbalclub uit de stad Pljevlja.

Nadat Montenegro in 2006 onafhankelijk werd van Servië werd de Montenegrijnse Eerste Liga, waarin Rudar Pljevlja uitkwam, de hoogste nationale competitie in Montenegro, aangevuld met Budućnost Podgorica, Jedinstvo Bijelo Polje en FK Zeta uit de hoogste klasse van Servië en Montenegro.

Erelijst 
Landskampioen
 2010Bekerwinnaar
 2007, 2010, 2011, 2016

Eindklasseringen

In Europa 

FK Rudar Plevlja speelt sinds 2007 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (2x)
2010/11, 2015/16
Europa League (5x)
2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2018/19
UEFA Cup (1x)
2007/08

Bekende (oud-)spelers 

De navolgende voetballers kwamen als speler van FK Rudar Plevlja uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Miroje Jovanović degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van FK Rudar Plevlja in totaal drie keer uit voor het Montenegrijnse nationale elftal.